Lutgardis is een vrouwennaam die kan verwijzen naar:

 Lutgardis van Luxemburg (955 - na 1003) - echtgenote van Aarnout van Holland
 Lutgardis van Sulzbach (1109-1163) - echtgenote van Godfried II van Leuven
 Lutgardis van Tongeren (1182-1246) - heilige en patrones van de Vlaamse Beweging

Zie ook
 Liutgard (doorverwijspagina)